Hegarmanah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Hegarmanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,97, long 108,32), 
 Desa Hegarmanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,80, long 107,24), 
 Desa Hegarmanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,81, long 107,19), 
 Kelurahan Hegarmanah, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Hegarmanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,93, long 107,78), 
 Desa Hegarmanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,83, long 107,27), 
 Desa Hegarmanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,31, long 107,20), 
 Desa Hegarmanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,50, long 107,42), 
 Desa Hegarmanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,92, long 106,81), 
 Desa Hegarmanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,00, long 107,83), 
 Desa Hegarmanah (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar